{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | British Open
|-
|align = "center" | Дерби, Англия
|-
|align = "center" | 15 февраля — 1 марта 1987
|-
|align = "center" | Assembly Rooms
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 60 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1986 — Стив Дэвис
|-
| Чемпион 1987 — Джимми Уайт|-
| Финалист — Нил Фудс
|}British Open 1987 (также известен как Dulux British Open 1987 — по названию спонсора, Dulux Paints) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 15 февраля по 1 марта 1987 года в Дерби, Англия. Победителем турнира стал Джимми Уайт, обыгравший в финале Нила Фудса со счётом 13:9.

В последний раз спонсором турнира выступила компания Dulux Paints.

 Результаты 

 Основной турнир 1 раундМатчи по 5 побед

 Стив Дэвис 5:0 Марсель Говро  
 Джон Вирго 5:3 Марио Морра  
 Сильвиньо Франсиско 5:0 Брайан Розвелл  
 Клифф Уилсон 5:3 Джефф Фудс  
 Нил Фудс 5:1 Дэвид Ро  
 Уоррен Кинг 5:1 Джон Пэррот  
 Вилли Торн 5:1 Боб Харрис  
 Стив Даггэн 5:2 Стив Лонгуорт  
 Тони Ноулз 5:4 Дэнни Фаулер  
 Дин Рейнолдс 5:2 Найджел Гилберт  
 Рэй Риардон 5:4 Джо О'Бои  
 Томми Мерфи 5:1 Джим Вич  
 Терри Гриффитс 5:2 Джон Ри  
 Тони Джонс 5:4 Мёрдо Маклауд  
 Деннис Тейлор 5:1 Колин Роско  
 Эдди Чарльтон 5:4 Пол Медэти 

 Клифф Торбурн 5:3 Марк Уайлдмэн  
 Грэм Крипси 5:2 Билл Вербенюк  
 Дуг Маунтджой 5:1 Кен Оуэрс  
 Питер Франсиско 5:3 Эдди Синклэр  
 Кирк Стивенс 5:4 Боб Шаперон  
 Барри Уэст 5:2 Р. Грэйс  
 Джек Маклафлин 5:4 Алекс Хиггинс  
 Дэвид Тейлор 5:4 Глен Уилкинсон  
 Джимми Уайт 5:1 Тони Чеппел  
 Майк Халлетт 5:1 Джино Ригитано  
 Рекс Уильямс 5:4 Робби Фолдвэри  
 Стив Джеймс 5:1 Джон Кэмпбелл  
 Джон Спенсер 5:1 Тони Мео  
 Дэйв Мартин 5:3 Джордж Скотт  
 Джо Джонсон 5:0 Тони Драго  
 Юджин Хьюз 5:1 Вик Харрис

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

British Open
1987 год в снукере